

Onomastica
Nicandro – nome proprio  di persona italiano maschile

Persone
San Nicandro – santo della Chiesa cattolica, martire a Venafro nel 303
San Nicandro – santo della Chiesa cattolica, martire a Myra nel I secolo
Nicandro – re di Sparta
Nicandro – poeta greco antico
Nicandro – pirata dell'epoca della guerra tra Roma e Antioco III
Nicandro – grammatico greco antico
Nicandro – storico greco antico
Nicandro – medaglista greco antico del IV secolo a.C.
Nicandro – incisore di gemme greco antico del III secolo a.C.